Trikotnik je lahko:
 trikotnik, eden osnovnih geometrijskih likov
 Trikotnik, ozvezdje severne nebesne poloble
 Trikotnik oz. galaksija v Trikotniku, spiralna galaksija v Krajevni skupini
 Trikotnik, pogovorna TV-oddaja v produkciji RTV Slovenija

Glej tudi 
 trikotna matrika
 trikotna mišica
 trikotna porazdelitev
 trikotniško število